Пётр Мусин-Пушкин:
 Мусин-Пушкин, Пётр Клавдиевич (1765—1834) — российский командир эпохи Наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Мусин-Пушкин, Пётр Саввич (?—?) — воевода Красноярского острога, родоначальник одной из графских ветвей Мусиных-Пушкиных.